Терино — название населённых пунктов в России:

 Терино — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Терино — деревня в Юсьвинском районе Пермского края.